Astura è un fiume italiano del Lazio meridionale.
 Astura è un'automobile prodotta dalla casa torinese Lancia dal 1931 al 1939.
 Torre Astura è una torre marittima di tipo medievale, situata nel territorio della città di Nettuno, in provincia di Roma